

Presentación previa 
Bjorn Fratangelo fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Blake Mott derrotó en la final a Andrey Golubev.

Cabezas de serie 

  James Duckworth (Baja)
  Jordan Thompson (Primera ronda)
  Saketh Myneni (Semifinales)
  Alexander Sarkissian (Segunda ronda)

  Matteo Donati (Primera ronda)
  Brydan Klein (Primera ronda, retiro)
  Luke Saville (Semifinales)
  Andrey Golubev (Finalista)
  Stéphane Robert (Cuartos de final)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Launceston Tennis International 2016